

Сенково — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сенково — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сенково — село в гміні Новий Томишль Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Сенково — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства